Die Kuwaiti Premier League 1965/66 war die fünfte Spielzeit der Liga. Der Titelverteidiger war dieses Mal al Kuwait SC, am Ende der Spielzeit stand al-Arabi als Meister fest. Erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs gab es mit al-Shabab auch einen Absteiger in die zu dieser Saison neu eingeführte zweite Liga. Als Aufsteiger kam zur nächsten Saison der Khaitan SC.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1965_66
Fußballsaison 1965/66